«Бэтмен: Семена Аркхэма» () — короткометражный фильм, фанатская экранизация комиксов про Бэтмена режиссёра Аарона Шокена. Продолжение фильма «City of Scars».

Краткий сюжет 
Новости о смерти Джокера во время событий «Города шрамов» приводят к беспорядкам в Аркхеме. Бэтмен спасает Найтвинга, который был похищен Ядовитым Плющём и Убийцей Кроком.

В ролях

История создания 
Бэтмобиль, использованный в фильмах Бэтмен и Бэтмен возвращается и показаный в данном фильме, был построен Марком Тауле и Кори Гейком из Готэмом Джареджем. Автомобиль был показан в гонке сопротивления с отэмом Джареджем в веб-сериале «Super Power Beat Down».

Второй фотограф Джеэй Рассул продолжил рисовать Пугало в фан-фильме 2012 года Batman: Death Wish.

Конечная тема — Scarlett Scorpio, которая была написана и продюсирована Шоном Шонеком и исполнена Мэделунн Рэем.

Примечания

Ссылки 
 Bat in the Sun официальный сайт
 «Семена Аркхэма» на Dailymotion
 

Фильмы о Бэтмене
Фан-фильмы по вселенной DC Comics
Короткометражные фильмы о супергероях
Короткометражные фильмы США
Фильмы-сиквелы
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях